Антонио Танус Амадо, более известен как Тони Браво () (28 мая 1949, Пуэбла-де-Сарагоса, Пуэбла, Мексика) — известный мексиканский актёр и певец.

Биография 
Родился  28 мая 1949 года в городе Пуэбла де Сарагоса, штат Пуэбла в семье эмигранта из Ливана, также у него был старший брат — Альфредо Танус, который являлся также актёром и певцом. Вначале дебютировал  как модель и сделал несколько фотосессий для журналов мужской моды. Актёрскому мастерству учился у известного мексиканского актёра Карлоса Ансира. На ТВ дебютировал в 1974 году по приглашению легендарного продюсера Эрнесто Алонсо сыграв роль второго плана  в теленовелле  "El chofer" (Шофёр). Телесериалы Никто кроме тебя, В плену страсти, Я твоя хозяйка и Непокорное сердце оказались наиболее успешными в карьере актёра, ибо указанные телесериалы были проданы во многие страны мира и актёр вышел на мировой уровень. В 1985 году был номинирован на премию TVyNovelas в номинации лучшее мужское откровение, но проиграл. Он также брал уроки вокала и известен как исполнитель народной музыки.

Фильмография

Телесериалы

Свыше 2-х сезонов 
 1985-2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (17 сезонов; снялся в одном сезоне в 1997 году).

Televisa 
 1978 — Пылающие страсти
 1979 — Девушка из предместья (в 1995 году будет снят ремейк — Мария из предместья) — Норберто.
 1984 — Ты — моя судьба — Хавьер.
 1985 — Никто кроме тебя — Луис Трехо.
 1986 — Связанные одной цепью — Карлос.
 1989 — Белое и чёрное — Луис Сото.
 1993 — Сон любви — Карло.
 1997 — В плену страсти — Рафаэль Элисондо.
 1998 — Ложь — Андре Белот.
 1998-99 — Что происходит с нами?
 1999 — Ад в раю — Хавьер.
 2001 — Право на рождение — доктор Алехандро Сиерра.
 2004-05 — Ставка на любовь — Камило Белтрайн.
 2005-06 — Перегрина — Алонсо.
 2008-09 — Прямые поставки — Тоньо.
 2010 — Я твоя хозяйка — Эвелио Самаррипа.
 2012 — Настоящая любовь
 2013 — Непокорное сердце
 2014-15 — До конца света — Хавьер.

Фильмы 
 1989 — Гладиаторы из Лос-Анджелеса (совм. с США) — Аурелио.
 1990 —
 Расхитители гробниц — Рауль.
 Убийственная ярость — Марко.
 2003 — Перемирие — Мендес.

Ссылки 
 Краткая биография.
 Официальная страничка актёра в Facebook.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Мехико
Актёры по алфавиту
Актёры Мексики